Trefontane ima više značenja:
 Trefontane (Bergamo)
 Trefontane (Đenova)